85-й полк

Авиационные полки
 85-й отдельный санитарный авиационный полк
 85-й гвардейский истребительный авиационный полк

Артиллерийские полки
 85-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк
 85-й корпусной артиллерийский полк
 85-й лёгкий артиллерийский полк
 85-й гвардейский миномётный полк

Пехотные полки
 Выборгский 85-й пехотный полк
 85-й пехотный полк (с 5 октября 1940 года в 5-й горнострелковой дивизии)

Стрелковые полки
 85-й гвардейский стрелковый полк в составе 32-й гвардейской стрелковой дивизии

Танковые полки
 85-й танковый полк в составе 43-й танковой дивизии
 85-й отдельный танковый полк
 85-й гвардейский танковый полк